Jordan Bardella – politico francese
 Mario Bardella – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Rodolfo José da Silva Bardella – calciatore brasiliano